

Nom commun 
 Le paysan est une personne vivant à la campagne d'une activité agricole lui permettant l'autoconsommation.

Titre 
 Petit Paysan est un film français réalisé par Hubert Charuel, sorti en 2017.

Patronyme 
  (1930-2011), photographe et auteur allemand.

Nom de plume 
 Catherine Paysan, née Annie Roulette, (1926-2020), écrivain français.

Divers 
 Paysan, personnage de carnaval belge.

Voir aussi